María José Illanes Aguirre (Viña del Mar, 30 de diciembre de 1981) es una actriz y músico chilena.

Biografía 
Al egresar de la Escuela de Teatro de la Universidad Finis Terrae, María José Illanes participa en un casting masivo en Santiago, convocado por la compañía francesa Royal de Luxe, integrando  un selecto grupo de artistas chilenos que formaron la Compañía   La Gran Reyneta, con quien hizo una gira por Chile y luego por países de Europa y América Latina durante dos años presentando el montaje Roman photo, dirigida por Jean Luc Courcoult.

De regreso en Chile, en 2007 debutó en televisión como parte de la teleserie Papi Ricky de Canal 13. Siguió en esa estación en otras dos producciones, Lola y Cuenta Conmigo, hasta que en 2009 fue llamada para integrarse al área dramática de TVN, canal en el cual consagró su carrera al interpretar destacados y variados personajes en La familia de al lado , El regreso, Su nombre es Joaquin,  No abras la puerta, entre otras. Además, se integró a la destacada serie El reemplazante en su segunda temporada.
El año 2015 incursiona en el cine argentino participando en "Resentimental" y "Amateur"

En 2016 se fue a Mega para hacer Te doy la vida, teleserie diurna que, hasta ese momento, fue la teleserie más vista de las 15 horas. Al año siguiente volvió a TVN con La colombiana, trabajo que le valió una nominación a los Premios Caleuche como Mejor Actriz Protagónica, para finalizar su contrato en ese canal con Amar a Morir el año 2019. Este mismo año integra el elenco nacional de la serie "Los Espookys" producida y emitida por HBO

El año 2020 producto de la pandemia por Covid 19 y la suspensión los eventos artísticos, Maria Jose se dedicó a otra de sus pasiones: la Astrología, haciendo pública su faceta como tarotista realizando lecturas y talleres online. En enero del año 2021 hizo su debut como locutora con su programa radial "Memoria Muzical" que se transmite todos los jueves por la radio online chilena Radio Zeta. Ese mismo año retoma la actuación volviendo a Canal 13 de mano de la productora AGTV para participar en la nueva teleserie nocturna de ese canal, cuyo nombre tentativo es "Secretos de Familia", aun sin fecha de estreno.

Paralelamente, en agosto del 2021 María José vuelve al teatro como parte del elenco de "Perfectos Desconocidos" obra basada en la película italiana del mismo nombre. Mientras que en diciembre del mismo año graba su participación en la 2.ª temporada de la serie de HBO Los Espookys.

Durante el 2022, Maria Jose incursiona en el mundo de la audioficcion, participando en los podcast "Cosas que pasan: separados con hijos" y la tercera temporada de "Caso 63".

Teatro 
Después de su paso en la compañía La Gran Reyneta, María José ha participado en diversos montajes teatrales como "Las Sirvientas", "No soy la novia", "Zigoto", "MI FA MI LA", "Papá Gorrión", "Bajo Terapia", "Un Cuento de Navidad", "El Test" y "Perfectos Desconocidos", entre otros.

Música 
María José Illanes aprendió de manera formal y en ocasiones autodidacta a tocar instrumentos como piano, guitarra, clarinete y acordeón. Ha integrado las bandas de Matías Oviedo y Rodrigo Santa María.

El año 2013 participó como acordeonista de la obra infantil "El Soldadito de Plomo" realizando una gira por Chile. En 2016 fundó la banda de karaoke "La María Rockola" con la que suele presentarse en recintos nocturnos y eventos empresariales. Mientras que en 2017 fue la pianista de Juana Rock, un musical dedicado al rock latino que se presentó en el Teatro Nescafé de las Artes.

Filmografía

Teleseries

Series y unitarios

Cine

Premios y nominaciones 
 Premios Caleuche Nominación Mejor actriz protagónica de teleseries por La Colombiana (2018)

Referencias

Enlaces externos 
 

Actrices de cine de Chile
Actrices de televisión de Chile
Actrices de teatro de Chile
Alumnado de la Universidad Finis Terrae
Nacidos en Viña del Mar